Contorno in numismatica
 Contorno in matematica
 Contorno in termodinamica
 Contorno in cucina

Come cognome di persona:
 Totuccio Contorno, membro pentito della mafia siciliana